Alberto Ángel Fernández (n. 1959), polític argentí, president de la Nació Argentina
 Alberto Fernández (actor espanyol) (1928-2000)
 Alberto Fernández Blanco (1955-1984), ciclista espanyol
 Alberto Fernández de la Puebla (n. 1984), ciclista espanyol
 Alberto Fernández de Rosa (n. 1944), actor argentí
 Alberto Fernández Díaz (n. 1961), polític català del Partit Popular de Catalunya
 Alberto Fernández Fernández (n. 1943), futbolista espanyol
 Alberto Fernández Montes de Oca (1935-1967), militar, polític i guerriller cubà
 Alberto Fernández Muñoz (n. 1983), esportista de tir esportiu espanyol
 Alberto Fernández Sainz (n. 1981), ciclista espanyol, fill d'Alberto Fernández Blanco